La Federation Cup 1977 (conosciuta oggi come Fed Cup) è stata la 15ª edizione del più importante torneo tennistico per nazionali femminili. Hanno partecipato alla competizione 32 nazionali. Il World Group si è giocato al Devonshire Park Lawn Tennis Club di Eastbourne in Gran Bretagna dal 13 al 18 giugno ed e la finale ed è stata vinta dagli Stati Uniti che hanno battuto l'Australia.

Tabellone principale
Tutti i match si sono giocati al Devonshire Park di Eastbourne in Gran Bretagna su campi in erba.

Le squadre perdenti del 1º e del 2º turno giocano i Turni di Consolazione

Finale

Turni di Consolazione

Collegamenti esterni